Ersatzstimme steht für:
 Möglichkeit der Kommunikation nach Entfernung des Kehlkopfs, siehe Ösophagusstimme
 Möglichkeit der Gestaltung des Wahlrechtes, siehe Ersatzstimme (Wahlrecht)